"Patati Patatá" é o primeiro álbum de estúdio do grupo musical brasileiro Patati Patatá, lançado em 1992.

Faixas

Lado A 

 Asas da Imaginação
 Olimpíadas dos Bichos
 Piuí Piuí
 A Turma
 A Felicidade

Lado B 

 Patati Patatá
 Sonho Azul
 O Canguru
 Capitão Gancho
 Trenó Dourado

Histórico de lançamento

Referências 

Álbuns de 1992 
Álbuns de Patati Patatá 
Álbuns de música infantil 
Álbuns em língua portuguesa